Live in Las Vegas может означать:

 Live in Las Vegas — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, выпущенный 10 июля 2001 года.
 Live in Las Vegas — концертный альбом американской R&B-соул певицы Мэйси Грэй, вышедший в 2005 году.

См. также 
 Britney Spears Live from Las Vegas